Block Island – wyspa w stanie Rhode Island
 Block Island – wyspa w Kanadzie, w Cieśninie Davisa
 Block Island – meteoryt znaleziony na Marsie